Кривополянье — название населённых пунктов в России:

 Кривополянье — село в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Кривополянье — село в Бондарском районе Тамбовской области.